Исто́мина — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Истомина, Авдотья Ильинична (1799—1848) — петербургская танцовщица, воспетая А. С. Пушкиным.
 Истомина, Валентина Васильевна (1917—1995) — деятель советских спецслужб, экономка И. В. Сталина с 1935 года.
 Истомина, Карина Игоревна (род. 1994) — российская диджей, модель, блогер.
 Истомина, Мария Алексеевна (род. 1997) — российская лыжница.
 Истомина, Неонила Константиновна (1867—после 1930) — участница российского революционного движения конца XIX века, автор воспоминаний.
 Истомина, Энесса Георгиевна (род. 1934) — российский историк, доктор наук, профессор.

См. также